Червоный Донец — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Донец — до 2016 года название поселка городского типа Донец в Балаклейском районе Харьковской области.
 Червоный Донец — до 2016 года название села Счастливое в Изюмском районе Харьковской области.